Caldarone ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Caldarone alias Frank D’Rone (1932–2013), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Sandra Caldarone alias Sandra Kim (* 1972), wallonische Sängerin

Siehe auch:
 Calderone